Ōtayama bezeichnet:
 ein japanisches Lehen: Ōtayama (Han)

Ōtayama ist der Nachname folgender Personen:
 Ōtayama Ichirō (1924–1999), Sumō-Ringer